{| class="infobox" style="width: 20em; text-align: left; font-size: 90%; vertical-align: middle;"
|+ <span style="font-size: 9pt">Список наград и номинаций Эминема</span>
|-
| colspan="3" style="text-align:center;" |
Эминем выступает в Вашингтоне, 2014 год
|-
| colspan=3 |

|-style="background:#d9e8ff;"
| style="text-align:center;" colspan="3"|
Общее количество наград и номинаций
|-
|
|
|
|- style="background:#d9e8ff;"
| colspan="3" style="font-size: smaller; text-align:center;"| Примечания
|}Ма́ршалл Брюс Мэ́терс III (; 17 октября 1972, Сент-Джозеф, Миссури, США), более известный под сценическим псевдонимом Эмине́м (; стилизовано как EMINƎM) и альтер эго Слим Шейди' () — американский рэпер, музыкальный продюсер, композитор и актёр.

Он официально начал свою карьеру в 1996 году и через три года быстро завоевал популярность с выходом своего второго альбома The Slim Shady LP, который получил премию Грэмми в номинации «Лучший рэп-альбом». Следующий альбом, The Marshall Mathers LP, стал самым быстрораспродавемым рэп-альбомом в мире и самым быстрораспродаваемым сольным альбомом в истории США.The Marshall Mathers LP, а также его четвёртый студийный альбом The Eminem Show, также получили премию Грэмми в номинации «Лучший рэп-альбом», что сделало Эминема первым рэпером, который выиграл в этой номинации три раза подряд. С 2010 по 2015 года он снова побеждал в этой номинации три раза кряду — с альбомами Relapse, Recovery и The Marshall Mathers LP 2. Таким образом, он за всю карьеру выиграл 15 премий Грэмми. В 2003 году Эминем получил премию «Оскар» в номинации «Лучшая песня», а также номинировался на «Золотой глобус» в этой же номинации за песню «Lose Yourself» для фильма «8 миля», в котором он также сыграл главную роль. «Lose Yourself» позже станет первым хип-хоп синглом, наиболее долго удерживающим первую строчку хит-парадов.

Эминем занял 79-ое место в списке «100 самых великих артистов всех времён» канала VH1. Он также занял 83-ью строчку в списке 100 величайших исполнителей всех времён по версии Rolling Stone. в 2008 году читатели журнала Vibe признали его лучшим живым рэпером, а позже и самым лучшим рэпером. Если считать и студийные работы его групп, то у Эминема имеется 12 альбомов, которые достигали первой строчки в Billboard 200. Как сольный артист Эминем продал более 100 миллионов альбомов по всему миру и более 107 миллионов своих записей и 44 миллиона копий своих альбомов только в Америке«Eminem’s New Album „Relapse“ Drops In May, „Relapse 2“ Later This Year» , Universal Music Group . В декабре 2009-го года журнал Billboard назвал Эминема лучшим артистом десятилетия, а альбомы The Eminem Show, The Marshall Mathers LP и Encore заняли 3-е, 7-е и 40-е место среди самых продаваемых альбомов за 2000-2009 года.

 Премия Грэмми 

 American Music Award 
American Music Award ежегодно проводившиеся в январе, были проведены в ноябре 2003 года. Эминем был номинирован на 16 наград, но получил лишь 7.

 Премия Оскар 
Премия Оскар проводятся ежегодно при поддержке Академии кинематографических искусств и наук.

 Премия поп-музыки ASCAP 
Премия ASCAP Pop Music Awards, проводимая ежегодно Американским обществом композиторов, авторов и издателей, которая вручается поэтам и издателям наиболее популярных песен.

 The Source Hip Hop Music Awards 

 Online Hip Hop Awards (Интернет премия Хип-хоп исполнителей) 
 Best Artist Website (Eminem.com) — 2000
 Hottest Music Video (Guilty Conscience) — 2000
 Best New Artist (Hot 97 Picks) — 2000

 Brit Awards 
 International male — 2001
 International Male Solo Artist — 2003
 International Album (The Eminem Show) — 2003
 International male — 2004
 International male — 2005
 International male — 2009 (номинант)
 International Artist of the Year- 2014 (номинант)

 Billboard Music Awards 
2001
 Maximum Vision Award: «The Real Slim Shady»
 Best Rap Hip Hop Clip: «The Real Slim Shady»
2002
 Album of the Year: The Eminem Show R&B/Hip Hop Album of the Year: The Eminem Show Best Album: The Eminem Show2003
 Best Rap Album: The Eminem Show Best Album — «The Eminem Show»
 Best R&B/Hip Hop Album (The Eminem Show)
 Best Album’s Artist
2009
 Billboard’s Artist of the Decade
 Billboard’s 200 Artist of the Decade

 Detroit Music Awards 
2001
 Outstanding National Major Label Recording: The Marshall Mathers LP Outstanding National Single: «The Real Slim Shady»
2003
 Outstanding National Single: «Lose Yourself»
2005
 Outstanding National Major Label Recording: Encore2006
 Outstanding Video / Major Budget: «When I’m Gone»
2010
 Outstanding National Major Label Recording «Recovery»
 Outstanding National Single «Not Afraid»
 Outstanding Video / Major Budget (Over $10,000) «Not Afraid»
2014
 Outstanding National Major Label Recording «The Marshall Mathers LP 2» 
 Outstanding Video / Major Budget (over $10,000) «Berzerk»

 Juno Awards 
2001
 Best Selling Album (Foreign or Domestic): The Marshall Mathers LP2003
 International Album of the Year: The Eminem Show2005 
 International Album of the Year: Encore (Nominated)
2011 
 International Album of the Year: Recovery (Nominated)
2014 
 International Album of the Year: The Marshall Mathers LP 2 (Nominated)

 MTV Europe Music Awards 
1999
 Best Hip-hop Act

2000
 Best Hip-hop Act
 Best Album: The Marshall Mathers LP2001
 Best Hip-hop Act
2002
 Best Male Act
 Best Hip-hop Act
 Best Album: The Eminem Show2003
 Best Hip-hop Act
2004
 Best Hip-hop Act: D12
2009
 Best Male Act
 Best Hip-hop Act
2010
 Best Hip-hop Act
2013
 Best Hip-hop Act
 Global Icon
2017
 Best Hip-hop Act

 MTV Movie Awards (Кинонаграды MTV) 

 MTV Video Music Awards 
1999
 Best New Artist: «My Name Is»
2000
 Best Video: «The Real Slim Shady»
 Best Male Video: «The Real Slim Shady»
 Best Rap Video: «Forgot About Dre» (with Dr. Dre)
2002
 Best Video: «Without Me»
 Best Male Video: «Without Me»
 Best Rap Video: «Without Me»
 Best Direction: «Without Me»
2003
 Best Video From a Film: «Lose Yourself»
2009
 Best Hip Hop Video: «We Made You»
2010
 Best Male Video — «Not Afraid»
 Best Hip-Hop Video — «Not Afraid»

 Teen Choice Awards 
2003
 Choice Movie Breakout Star — Male for 8 Mile
 Choice Movie Actor — Drama/Action Adventure for 8 Mile
2005
 Choice Music Rap Artist
 Choice Music Rap Track: «Mockingbird»
2009
 Choice Favourite Album — Relapse (Nominated)

 Much Music Video Awards 
 Favourite International Artist 2001- «The Real Slim Shady»
 Best International Artist Video 2001 — «Stan»
 People’s Choice: Favourite International Artist 2003 — (Lose Yourself)

 MOBO Awards 
 2009, Best Hip-Hop Act: (Nominated)
 2009, Best International Act: (Nominated)

 People’s Choice Awards 
 Favorite Male Musical Performer — 2003 and 2005
 Favorite Male Performer — 2003
 Favorite Hip Hop Song — 2007 «Smack That»
 Favorite Hip Hop artist — 2010
 Favorite Male Artist — 2011
 Favorite Song — 2011 «Love The Way You Lie»
 Favorite Hip-Hop Artist — 2011
 Favorite Music Video — 2011 «Love The Way You Lie»
 Favorite Hip-Hop Artist — 2012

 NRJ Radio Award 
 Best International Male Artist — 2005
 Best International Song for «Without Me» (2003)

 Vibe Magazine 
 Best Rapper Alive (2008)
 Best Rapper Ever (2009)

 Tattoo Awards 
 Best Artist 2009 (номинант)

 World Music Awards (Международная музыкальная премия) 
 World’s Best Selling Rap Artist (2001)
 World’s Best Selling Pop/Rock Artist (2003)
 World’s Best American Male Artist (2003)
 World’s Best Selling Pop/Rock Artist (2005)
 World’s Best Selling Rap/Hip-hop Artist (2005)
 World’s Best Selling Rap/Hip-Hop Artist (2008)
 World’s Best Selling Rap/Hip-Hop Artist (2010) — Nominated

 YouTube Music Awards 

 Другие награды 
 Wake Up Show — Freestyle Performer of the Year (1997)
 Rap Olympics Runner-Up (1997)
 Ericksson Muzik Awards Virgin Megastore’s Best Album for The Marshall Mathers LP (2000)
 Best International (Zamu Awards) (2000)
 My VH1 Award — Most Entertaining Public Feud (2000)
 NME Awards Best Hip Hop/Rap Act (2001)
 Music of Black Origin Award — Best Hip Hop Act (2001)
 ESPN Music Artist of the Year (2001)
 Right On Magazine Award Best Male Hip Hop Performer of the Year (2001)
 New Music Express Award for Best Hip Hop/Rap Act (2001)
 Playboy Poll Music Award for Best Music Video for «The Real Slim Shady» (2001)
 Playboy Poll Music Award for Best R&B/Rap Vocalist (2001)
 Blockbuster Entertainment Award for Favorite Male Artist (2001)
 Blockbuster Entertainment Award for Favorite Artist-Rap (2001)
 MTV Japan Music Awards for Best Video from a Film: «Lose Yourself» from 8 Mile (2002)
 BFCA Critics' Choice Award for Best Song — «Lose Yourself» (2002)
 Word Up Magazine Best Rapper Alive — (2002)
 The 17th Japan Gold Disc Award for Rock & Pop Album of the Year for The Eminem Show (2003)
 Word Up Magazine Best Rapper Alive — (2003)
 The 18th Japan Gold Disc Award for Soundtrack Album of the Year for 8 Mile (2004)
 Meteor Ireland Music Award Best International Male (2003)
 Swedish Hit Music Awards for Best Foreign Artist/Group (2003)
 Ranked at #82 on The Rolling Stone Immortals list (2004)
 Best Hip Hop Act Smash Hits Poll Winners Party (2005)
 Word Up Magazine Rapper Alive (2005)
 Napstar Awards Most-Played Hip-Hop Artist (2006)
 e!Hot50 Music Awards Hip Hop/Rap Song of the Year for «Smack That» (2007)
 Ranked at #9 on MTV’s The Greatest MCs of All Time list (2006)
 Ranked at #3 on T4’S Rimmel London Presents The World’s Greatest Popstar (2009)
 Ranked at #4 Complex Magazine’s Top 100 Album’s of 2000’s for The Marshall Mathers LP (2009)
 Ranked at #25 Complex Magazine’s Top 100 Album’s of 2000’s for The Eminem Show (2009)
 Ranked at #13 Complex Magazine’s Top 100 Music Video’s of 2000’s for Forgot About Dre(2009)
 Ranked at #19 Complex Magazine’s Top 100 Music Video’s of 2000’s for The Way I Am(2009)
 Ranked at #50 Complex Magazine’s Top 100 Music Video’s of 2000’s for The Real Slim Shady(2009)
 Ranked at #4 Complex Magazine’s Top 100 Song’s of 2000’s for Lose Yourself. (2009)
 Ranked at #35 Complex Magazine’s Top 100 Song’s of 2000’s for The Way I Am. (2009)
 Ranked at #46 Complex Magazine’s Top 100 Song’s of 2000’s for Stan''. (2009)

VEVOCertified Awards 

 2010 — «Not Afraid» 100.000.000
 2010 — «Love the Way You Lie» 100.000.000
 2011 — «When I’m Gone (Eminem song)» 100.000.000
 2011 — «Beautiful (Eminem song)» 100.000.000
 2011 — «Without Me» 100.000.000
 2012 — «Like Toy Soldiers» 100.000.000
 2012 — «No Love» 100.000.000
 2013 — «Space Bound» 100.000.000
 2014 — «The Monster (song)» 100.000.000
 2014 — «Berzerk» 100.000.000
 2014 — «Rap God» 100.000.000
 2014 — «Mockingbird» 100.000.000
 2014 — «We Made You» 100.000.000
 2015 — «You Don’t Know» 100.000.000
 2015 — «Just Lose It» 100.000.000
 2015 — «The Real Slim Shady» 100.000.000
 2015 — «Sing For The Moment» 100.000.000
 2015 — «Survival» 100.000.000
 2015 — «Cleanin' Out My Closet» 100.000.000
 2016 — «Guts Over Fear» 100.000.000

Ссылки 

Эминем
Эминем